Jaya, , peut désigner :
 le jaya, une langue bongo-bagirmi du Tchad ;
 le Puncak Jaya, une montagne d'Indonésie, point culminant de ce pays et de l'Océanie ;
 le kabupaten de Puncak Jaya, un kabupaten d'Indonésie ;
 l'Irian Jaya, l'ancien nom de la province indonésienne de Nouvelle-Guinée occidentale ;
 l'Irian Jaya occidental, l'ancien nom de la province indonésienne de Papouasie occidentale ;
 Putrajaya, une municipalité de Malaisie ;
 Petaling Jaya, une municipalité de Malaisie ;
 Subang Jaya, une municipalité de Malaisie ;
 Damansara Jaya, une municipalité de Malaisie ;
 Kelana Jaya, un quartier de la municipalité de Petaling Jayade Malaisie ;
 Seberang Jaya, une municipalité de Malaisie ;
 Nusajaya, une ville de Malaisie ;
 Jaya, une ville du Bangladesh ;
 Herwin Jaya, un coureur cycliste indonésien ;
 Jaya Bachchan, une actrice indienne ;
 Jaya Prada, une actrice et femme politique indienne ;
 Jaya, une chanteuse philippine ;
 Jaya, un demi-dieu dans la mythologie hindoue ;
 Jaya, une île de fiction dans le manga et anime One Piece.

Entomologie 
Jaya Navás, 1923 : un genre d’insectes de la famille des Myrmeleontidae.

Voir aussi